Die Liste von Bundesligen enthält bundesweite Sportligen.

Liste 

American Football:
 German Football League, höchste Spielklasse im American Football in Deutschland
 German Football League 2, zweithöchste Spielklasse im American Football in Deutschland
 Football-Bundesliga (Damen), höchste deutsche Spielklasse im American Football der Frauen
 German Football League Juniors, höchste Spielklasse der Junioren im American Football in Deutschland

Badminton:
 Badminton-Bundesliga, höchste Spielklasse im Badminton in Deutschland
 2. Badminton-Bundesliga, zweithöchste Spielklasse  Badminton in Deutschland

Baseball:
 Baseball-Bundesliga, höchste Spielklasse im Baseball in Deutschland
 2. Baseball-Bundesliga, zweithöchste Spielklasse im Baseball in Deutschland
 Baseball-Bundesliga (Österreich), zweithöchste Spielklasse im Baseball in Österreich (bis 2016)

Basketball:
 Basketball-Bundesliga, höchste Spielklasse im Männerbasketball in Deutschland
 2. Basketball-Bundesliga, zweithöchste Spielklasse im Männerbasketball in Deutschland (bis 2007)
 ProA, zweithöchste Spielklasse im Männerbasketball in Deutschland
 ProB, dritthöchste Spielklasse im Männerbasketball im Deutschland
 Damen-Basketball-Bundesligen, Übersicht Damen-Basketball-Bundesligen
 1. Damen-Basketball-Bundesliga, höchste Spielklasse im Damenbasketball in Deutschland
 2. Damen-Basketball-Bundesliga, zweithöchste Spielklasse im Damenbasketball in Deutschland

Billard:
 1. Bundesliga Pool, höchste Spielklasse im Poolbillard in Deutschland
 2. Bundesliga Pool, zweithöchste Spielklasse im Poolbillard in Deutschland
 1. Bundesliga Snooker, höchste Spielklasse im Snooker in Deutschland
 2. Bundesliga Snooker, zweithöchste Spielklasse im Snooker in Deutschland

Bogenschießen:
 1. Bundesliga Bogenschießen, oberste Wettkampfklasse im Mannschaftsbogenschießen mit dem Recurvebogen in Deutschland

Boxen:
 Box-Bundesliga, neben der deutschen Boxmeisterschaft der höchste nationale Wettbewerb im Boxsport in Deutschland

Eishockey:
 Fraueneishockey-Bundesliga, höchste Spielklasse im Fraueneishockey in Deutschland
 Dameneishockey-Bundesliga, höchste Spielklasse im Fraueneishockey in Österreich
 Eishockey-Bundesliga, höchste Spielklasse im Männereishockey in Deutschland (1958 bis 1994)
 Deutsche Eishockey Liga, höchste Spielklasse im Männereishockey in Deutschland seit 1994
 2. Eishockey-Bundesliga, zweithöchste Spielklasse im Männereishockey in Deutschland (1973 bis 1994 und 1998 bis 2013)
 DEL2, zweithöchste Spielklasse im Männereishockey in Deutschland seit 2013

Eisstockschießen:
 Eisstock-Bundesliga, höchste Spielklasse der Sportart Eisstockschießen in Deutschland und Österreich

Faustball:
 Faustball-Bundesliga, höchste Spielklasse im Faustball in Deutschland
 2. Faustball-Bundesliga, zweithöchste Spielklasse im Faustball in Deutschland
 1. Faustball Bundesliga, höchste Spielklasse im Männerfaustball in Österreich

Fußball:
 Frauen-Bundesliga, höchste Spielklasse im Frauenfußball in Deutschland
 Fußball-Bundesliga, höchste Spielklasse im Männerfußball in Deutschland
 Fußball-Bundesliga (Österreich), die höchste Liga im Männerfußball in Österreich
 ÖFB Frauen-Bundesliga, die höchste Spielklasse im Frauenfußball in Österreich
 2. Frauen-Bundesliga, zweithöchste Spielklasse im Frauenfußball in Deutschland
 2. Fußball-Bundesliga, zweithöchste Spielklasse im Männerfußball in Deutschland
 A-Junioren-Bundesliga, höchste Spielklasse im A-Junioren-Fußball in Deutschland
 B-Juniorinnen-Bundesliga, die Spielklasse im B-Juniorinnen-Fußball in Deutschland
 B-Junioren-Bundesliga, höchste Spielklasse im B-Junioren-Fußball in Deutschland
 Blindenfußball-Bundesliga, Deutschland

Futsal:
 Futsal-Bundesliga, höchste Spielklasse im Futsal der Männer in Deutschland

Gewichtheben:
 Gewichtheber-Bundesliga, höchste Spielklasse im Gewichtheben für Mannschaften in Deutschland
 2. Gewichtheber-Bundesliga, zweithöchste Spielklasse im Gewichtheben für Mannschaften in Deutschland

Go:
 Go-Bundesliga, Mannschaftsmeisterschaft für Go in Deutschland

Goalball:
 Goalball-Bundesliga, höchste Spielklasse im Goalball in Deutschland

Handball:
 Handball-Bundesliga (Frauen), höchste Spielklasse im Frauenhandball in Deutschland
 Handball-Bundesliga, höchste Spielklasse im Männerhandball in Deutschland
 2. Handball-Bundesliga (Frauen), zweithöchste Spielklasse im Frauenhandball in Deutschland
 2. Handball-Bundesliga, zweithöchste Spielklasse im Männerhandball in Deutschland
 Feldhandball-Bundesliga, höchste Spielklasse im Feldhandball in Deutschland (1967 bis 1973)

Hockey:
 Feldhockey-Bundesliga (Damen), höchste Spielklasse im Frauenfeldhockey in Deutschland
 Feldhockey-Bundesliga (Herren), höchste Spielklasse im Männerfeldhockey in Deutschland
 Hallenhockey-Bundesliga (Damen), höchste Spielklasse im Frauenhallenhockey in Deutschland
 Hallenhockey-Bundesliga (Herren), höchste Spielklasse im Männerhallenhockey in Deutschland
 2. Feldhockey-Bundesliga (Damen), zweithöchste Spielklasse im Frauenfeldhockey in Deutschland
 2. Feldhockey-Bundesliga (Herren), zweithöchste Spielklasse im Männerfeldhockey in Deutschland
 2. Hallenhockey-Bundesliga (Herren), zweithöchste Spielklasse im Männerhallenhockey in Deutschland
 Elektrorollstuhl-Bundesliga, höchste Klasse im Powerchair-Hockey in Deutschland
 Inline-Skaterhockey-Bundesliga, höchste Spielklasse im Inline-Skaterhockey in Deutschland
 2. Inline-Skaterhockey-Bundesliga, zweithöchste Spielklasse im Inline-Skaterhockey in Deutschland
 Rollhockey-Bundesliga, höchste Spielklasse im Rollhockey in Deutschland

Judo:
 Deutsche Judo-Bundesliga, höchste Liga für Judo-Mannschaften in Deutschland
 Judo-Bundesliga (Österreich), höchste Liga für Judo-Mannschaften in Österreich

Karate:
 Karate-Bundesliga, höchste Liga für Vereinsmannschaften im Karate in Deutschland (1991 bis 2002)

Kegeln:
 Kegel-Bundesliga (Bohle), höchste Spielklasse im Kegeln der Sektion Bohle in Deutschland
 Kegel-Bundesliga (Classic), höchste Spielklasse im Kegeln der Sektion Classic in Deutschland
 Kegel-Bundesliga (Schere), höchste Spielklasse im Kegeln der Sektion Schere in Deutschland

Ringen:
 Ringer-Bundesliga, höchste Kampfklasse im Ringen für Mannschaften in Deutschland
 2. Ringer-Bundesliga, zweithöchste Kampfklasse im Ringen für Mannschaften in Deutschland (1978 bis 2017 und seit 2022)

Rudern:
 Ruder-Bundesliga, Rennruderserie für Ruder-Achter in Deutschland

Rugby:
 Rugby-Bundesliga, höchste Spielklasse im Rugby Union in Deutschland

Schach:
 Schachbundesliga (Deutschland), höchste Spielklasse im Mannschaftsschach in Deutschland
 2. Schachbundesliga (Deutschland), zweithöchste Spielklasse im Mannschaftsschach in Deutschland
 Schachbundesliga (Schweiz), höchste Spielklasse der schweizerischen Gruppenmeisterschaft im Schach

Segeln:
 Deutsche Segel-Bundesliga, Clubwettbewerb im Segelsport in Deutschland

Softball:
 Softball-Bundesliga, höchste Spielklasse im Fastpitch-Softball in Deutschland

Speedway:
 Speedway-Bundesliga, höchste Liga im Speedwaysport in Deutschland

Squash:
 1. Squash-Bundesliga, höchste Spielklasse im Squash in Deutschland

Tennis:
 Tennis-Bundesliga (Damen), höchste Spielklasse im Mannschafts-Frauentennis in Deutschland
 2. Tennis-Bundesliga (Damen), höchste Spielklasse im Mannschafts-Frauentennis in Deutschland
 Tennis-Bundesliga (Herren), höchste Spielklasse im Mannschafts-Männertennis in Deutschland
 2. Tennis-Bundesliga (Herren), zweithöchste Spielklasse im Mannschafts-Männertennis in Deutschland
 Tennis-Bundesliga (Herren 30), höchste Liga im Mannschafts-Tennis der Männer 30 in Deutschland
 2. Tennis-Bundesliga (Herren 30), zweithöchste Liga im Mannschafts-Tennis der Männer 30 in Deutschland

Tischtennis:
 Damen Tischtennis-Bundesliga, höchste Spielklasse im Frauentischtennis in Deutschland
 Tischtennis-Bundesliga, höchste Spielklasse im Männertischtennis in Deutschland

Unihockey:
 Floorball-Bundesliga (Frauen), höchste Spielklasse im Frauenunihockey in Deutschland
 Floorball-Bundesliga, höchste Spielklasse im Männerunihockey in Deutschland
 2. Floorball-Bundesliga, zweithöchste Spielklasse im Männerunihockey in Deutschland

Volleyball:
 Deutsche Volleyball-Bundesliga (Frauen), höchste Spielklasse im Volleyball der Frauen in Deutschland
 Deutsche Volleyball-Bundesliga (Männer), höchste Spielklasse im Volleyball der Männer in Deutschland
 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga (Frauen), zweithöchste Spielklasse im Volleyball der Frauen in Deutschland
 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga (Männer), zweithöchste Spielklasse im Volleyball der Männer in Deutschland

Siehe auch 
 Liste der höchsten Sportligen in Deutschland
 Nationalliga

Bundesliga
Liste (Sport)